Il singolare del Medibank International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma non l'ha potuto difendere perché si è ritirata ufficialmente il 6 maggio 2007.

Justine Henin ha vinto 4–6, 6–2, 6–4, contro Svetlana Kuznecova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin (campione)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Jelena Janković (quarti)
  Ana Ivanović (semifinali)

 Anna Čakvetadze (primo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Marion Bartoli  (secondo turno)
 Elena Dement'eva  (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Medibank International 2008